Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji UniCredit Czech Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německo-český pár Andre Begemann a Lukáš Rosol, jehož členové na turnaji nestartovali. Rosol byl v době prostějovského turnaje stále ve hře debla na grandslamovém French Open.

Soutěž čtyřhry vyhrála druhá nasazená rakouská dvojice Julian Knowle a Philipp Oswald, když ve finále přehrála polsko-slovenský pár Mateusz Kowalczyk a Igor Zelenay po setech 4–6, 6–3 a rozhodujícím supertiebreaku [11–9].

Nasazení párů 
 ' Julian Knowle /  Philipp Oswald (vítězové)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (semifinále)
  Johan Brunström /  Jonatan Erlich (1. kolo)
  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Moneta Czech Open
ATP Challenger Tour 2015
Tenis v Česku v roce 2015